E-bus kan referere til:

 E-bus (Movia) – en type hurtige buslinjer hos Movia
 E-bus (Nordjyllands Trafikselskab) – en type hurtige buslinjer hos Nordjyllands Trafikselskab